

Musica 
 Beep Beep – gruppo musicale statunitense
 Beep Beep – extended play dei BtoB del 2014

Personaggi immaginari 
 Beep Beep – personaggio dei Looney Tunes

Cinema 
 Beep, Beep – cortometraggio d'animazione del 1952 diretto da Chuck Jones

Pagine correlate 
 Bip
 Beep